Spinello (Santa Sofia), een plaats in de Italiaanse gemeente Santa Sofia
 Spinello Aretino, een Italiaans schilder van voornamelijk fresco's en altaarstukken